МЖРБЛ в сезоне 2015/2016 — пятый сезон Международной женской региональной баскетбольная лиги.

Участники

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — участники турнира поделены на 2 группы, где с 7 октября 2015 года по 23 декабря 2015 года команды в группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) лига 6 — три лучшие команды из каждой группы образуют группу, где по круговой системе играют с командами противоположной группы. Очки, набранные между командами, вышедшими во второй этап, сохраняются.

3) финальный — лучшие четыре команды второго этапа выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В»

Лига 6

Квалификационный этап 
Матчи проходили 27 января и 10 февраля 2016 года.
 За 7-е место 

|}

 За 9-е место 

|}

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Медвежчак
   Радивой Корач
 4.  Кварнер
 5.  Целик
 6.  Триглав
 7.  Атлет Целе
 8.  Гросбаскет
 9.  Плей-офф Хэппи
 10.  Трешневка 2009
 11.  Бадель 1862

Лучшие игроки турнира 

По версии сайта Евробаскетбол символическая пятёрка турнира
  Йована Попович («Будучность»)
  Саня Мандич («Радивой Корач»)
  Ирена Матович («Будучность»)
  Нина Премасунач («Медвежчак»)
  Наташа Попович («Целик»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Международная женская региональная баскетбольная лига
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе